Зелёная Стрела () может означать:
 Зелёная Стрела (DC Comics) — персонаж вселенной DC Comics.
 Зелёная Стрела (Коннор Хоук) — другой вымышленный персонаж вселенной DC Comics.
 Оливер Куин (Стрела), персонаж франшизы Вселенная Стрелы и главный персонаж телесериала «Стрела», чьим альтер эго является Зелёная Стрела.

Комиксы и сериалы, в которых эти персонажи являются главным героями
 Green Arrow: The Longbow Hunters — комиксы 1987 года.
 Зелёная Стрела. Год первый — комиксы 2007 года.
 «Стрела» — телесериал (2012—2020). Прочее 
  — британский локомотив, служивший с 1936 по 1962 год.

 См. также 

  — итальянская музыкальная группа